Запотес има више значења:

 Запотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Запотес (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику